Grand Prix San Marina 1989 (oficiálně IX Gran Premio Kronenbourg di San Marino) se jela na okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imole v Itálii dne 23. dubna 1989. Závod byl druhým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1989
Grand Prix San Marina